Hashizume ist der Familienname folgender Personen:

 Shirō Hashizume (1928–2023), japanischer Schwimmer
 Yūki Hashizume (* 1990), japanischer Fußballspieler